

Cinema
Premonition – film del 2004 diretto da Norio Tsuruta
Premonition - Minuti contati – film del 2004 diretto da Jonas Quastel
Premonition – film del 2007 diretto da Mennan Yapo
Convergence o Premonition – film del 1999 diretto da Gavin Wilding
Premonitions (Solace) – film del 2015 diretto da Afonso Poyart

Musica
Premonition – album dei Survivor del 1981
Premonition – album di Peter Frampton del 1986
Premonition – album dei Vampire Rodents del 1992
Premonition – album di Tony MacAlpine del 1994
Premonition – album di John Fogerty del 1998
"Premonition" – traccia dell'album Symphony X dei Symphony X del 1994